Bolovănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bolovănești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Bolovănești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș